Bellville (Geòrgia)
 Bellville (Ohio)
 Bellville (Sud-àfrica)
 Bellville (Texas)